Мирмики, или Мирмика () — род мелких земляных муравьёв трибы Myrmicini подсемейства Myrmicinae. Около 200 видов (не путать с родами Myrmecina и Myrmecia).

Распространение 
Широко распространены в умеренной зоне Голарктики (Северная Евразия и Северная Америка). В Палеарктике встречаются от Сибири до Южного Китая, Тайваня и Вьетнама, и от Западной Европы до Японии. В Неарктике распространены от северной границы лесов Канады до высокогорий Мексики.

Описание 
Муравьи, как правило рыжего цвета (от жёлтого до буро-чёрного) длиной около 4—5 мм. Семьи насчитывают от нескольких сотен до нескольких тысяч особей. Род включает около 180 достоверных видов , без учёта неревизованной фауны Китая и Северной Америки.

Часто отмечается симбиоз с гусеницами бабочек голубянок (Lepidoptera, Lycaenidae). В 1972 году у представителей рода Мирмик впервые была обнаружена фотопериодическая реакция. Некоторые виды (например, Myrmica angulinodis, M. kamtschatica, M. bicolor и M. transsibirica) обладают высокой холодоустойчивостью (на Северо-Востоке Азии они заселяют сухие и теплые южные склоны): температуры их максимального переохлаждения находятся в пределах от −28 до −31°С (пороги переносимых ими температур на 5°С выше).

Мирмики издают звуки с помощью стридулитрума (органа расположенного на стебельке между постпетиолем и брюшком). На стадии куколки (например, у M. scabrinodis) это позволяет им сообщать о своём социальном статусе рабочим-нянькам.

Ориентируясь в окружающей среде, эта группа муравьёв в основном полагаются на запаховые метки, но зрение играет в их жизни не последнюю роль. Лучше всего со зрением обстоит дело у M. ruginodis — теоретически, представители этого вида способны различать кроны деревьев в вышине и даже звезды на небе. Зрение у двух других видов развито хуже, но всё же они могут распознавать объекты различной формы и некоторые цвета.

M. ruginodis могут идентифицировать себя с собственным отражением в зеркале. Ранее считалось, что такой способностью обладают только некоторые виды млекопитающих и птиц. Перед зеркалом муравьи приводят себя в порядок или совершают необычные движения головой и антеннами, чего не наблюдается, когда они видят за стеклом сородичей. Способность ассоциировать себя с отражением в зеркале обычно рассматривается как признак наличия самосознания.

Генетика 
Диплоидный набор хромосом 2n = 44, 46, 48, 56.

Социальный паразитизм 
Род включает более десяти видов социальных паразитов, или инквилинов, например , или недавно найденный в Голландии новый вид Myrmica schenckioides. Социальные паразиты, как правило, не имеют рабочих особей, живут в гнездах других видов рода  (например, , ).

Молекулярно-генетические исследования показали (Jansen et al., 2010), что древнейшим инквилином среди Мирмик является вид , возраст которого составляет около 17 млн.лет. А самым молодым по времени появления —  (0.8 млн.лет).

Палеонтология 
Первые ископаемые формы мирмик обнаруживаются в янтаре эоцена. Первоначально в составе рода было описано около 20 вымерших видов. Но только 5 из них сегодня относят к роду Myrmica.

 † — Эоцен, Германия.
 † — Эоцен, Россия, Калининградская обл.
 † — Эоцен, Балтийский янтарь. Россия, Калининградская обл.
 † — Эоцен, Балтийский янтарь. Россия, Калининградская обл.
 † — Эоцен, Балтийский янтарь. Россия, (Калининградская обл.) и Польша.

Галерея

Список видов 
Список известных видов муравьев этого рода включает около 200 видов. Виды Старого Света распределены на 17 видовых групп (species groups): arnoldii (1 вид), dshungarica (4 вида), inezae (3), karavajevi (3), kurokii (2), laurae (1), lobicornis (22), luteola (2), myrmicoxena (1), pachei (14), ritae (21), rubra (4), rugosa (9), scabrinodis (26), schencki (11), smythiesii (5) и tibetana (3).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 =Myrmica incurvata Collingwood
 
 
 
 = 
 = 
 
 
 ?
 
 
 
 ?
 
 
 
 
  (Paramyrmica)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Myrmica gigantea Collingwood
 Myrmica glacialis Emery
 Myrmica hamulata Weber
 Myrmica hecate Weber
 Myrmica hellenica Finzi
 =Myrmica rugulososcabrinodis Karawajew
 Myrmica helleri Viehmeyer
 Myrmica heterorhytida Radchenko & Elmes, 2009
 Myrmica hirsuta Elmes
 Myrmica hlavaci
 
 Myrmica incompletaProvancher
 =
 =Myrmica whymperi Forel
 Myrmica indica Weber
 Myrmica inezae Forel
 Myrmica inucta Radchenko & Elmes, 2006
 Myrmica jennyae Elmes, Radchenko and Aktac
 Myrmica jessensis Forel
 =Myrmica hyungokae Elmes, Radchenko and Kim
 Myrmica juglandeti Arnol’di
 Myrmica kabylica Cagniant
 Myrmica kamtschatica Kupyanskaya
 Myrmica karavajevi Arnol’di
 Myrmica kasczenkoi Ruzsky (Кащенко, Николай Феофанович (1855—1935), зоолог, ботаник, профессор Томского университета и Киевского политехнического института)
 Myrmica kirghisorum Arnol’di
 Myrmica koreana Elmes, Radchenko, and Kim, 2001
 
 Myrmica kotokui Forel
 Myrmica kozakorum
 Myrmica kozlovi Ruzsky
 Myrmica kozlovi var. mekongi Ruzsky
 Myrmica kozlovi var. subalpina Ruzsky
 Myrmica kozlovi var. subbrevispinosa Ruzsky
 Myrmica kryzhanovskii Arnol’di
 Myrmica kurokii Forel
 Myrmica kurokii var. sontica Santschi
 Myrmica laevinodis Nylander
 Myrmica lampra Francoeur
 Myrmica latifrons Starcke
 Myrmica latra Bharti, Radchenko & Sasi, 2015
 Myrmica laurae Emery
 Myrmica lemasnei Bernard
 Myrmica lineolata 
 Myrmica lobicornis Nylander
 Myrmica lobifrons Pergande
 Myrmica lonae Finzi
 Myrmica longisculpta Myrmica luctuosa Smith, F.
 Myrmica luteola Kupyanskaya, 1990
 Myrmica margaritae Emery
 Myrmica martensi Radchenko and Elmes
 Myrmica martini Seifert et al., 2014
 Myrmica mexicana Wheeler, W.M.
 Myrmica microrubra Seifert
 
 Myrmica mirabilis Elmes & Radchenko
 Myrmica mixta Radchenko & Elmes, 2008
 Myrmica monticola Creighton
 Myrmica multiplex Radchenko & Elmes, 2009
 Myrmica myrmicoxena Forel
 Myrmica nearctica Weber
 Myrmica nefaria Bharti, 2012
 Myrmica nitida Radchenko
 Myrmica obscura Finzi, 1926
 Myrmica onoyamai Radchenko & Elmes, 2006
 Myrmica ordinaria Radchenko
 Myrmica orthostyla Arnol’di
 
 Myrmica pachei Forel
 †Myrmica paradoxa Radchenko, Dlussky and Elmes, 2007
 Myrmica pararitae Radchenko & Elmes, 2008
 Myrmica pelops Seifert, 2003
 Myrmica petita Radchenko & Elmes, 1999
 Myrmica phalacra Radchenko & Elmes, 2009
 Myrmica pinetorum Wheeler
 Myrmica pisarskii Radchenko, 1994
 Myrmica pleiorhytida Radchenko & Elmes, 2009
 Myrmica poldii Radchenko & Rigato, 200
 Myrmica polyglypta Radchenko & Rigato, 2008
 Myrmica pseudorugosa Bharti, 2012
 Myrmica pulchella Santschi, 1937
 Myrmica punctinops Francoeur, 2007
 Myrmica punctiventris Roger
 Myrmica quebecensis Francoeur
 Myrmica radchenkoi Myrmica ravasinii Finzi
 
 Myrmica rhytida Radchenko
 Myrmica rigatoi Radchenko and Elmes
 Myrmica ritae Emery
 Myrmica rubra Linnaeus 
 Myrmica ruginodis Nylander
 =Myrmica silvestrii Wheeler, W. M
 Myrmica rugiventris Smith
 Myrmica rugosaMayr
 Myrmica rugulosa Nylander
 Myrmica rupestris Forel
 Myrmica sabuleti Meinert
 Myrmica salina Ruzsky
 Myrmica samnitica Mei
 Myrmica saposhnikovi Ruzsky
 Myrmica scabrinodis Nylander
 =Myrmica symbiotica (Menozzi)
 =Sommimyrma symbiotica Menozzi
 Myrmica schencki Emery
 Myrmica schenckioides Boer
 Myrmica schoedli Radchenko et al., 2006
 Myrmica schulzi Radchenko & Elmes, 2009
 Myrmica sculptiventris Radchenko & Elmes, 2009
 Myrmica semiparasitica Francoeur, 2007
 Myrmica serica Wheeler, W. M
 Myrmica siciliana Radchenko et al., 2006
 Myrmica sinensis Radchenko, Zhou, and Elmes
 Myrmica sinica Wu and Wang
 
 Myrmica smythiesii Forel
 Myrmica smythiesii var. bactriana Ruzsky
 Myrmica smythiesii var. exigua Ruzsky
 Myrmica spatulata smith
 Myrmica specioides Bondroit
 =Myrmica turcica Santschi
 Myrmica spinosior Santschi, 1931
 Myrmica stangeana Ruzsky
 Myrmica striolagaster Cole
 Myrmica sulcinodis Nylander
 Myrmica tahoensis Wheeler
 Myrmica taibaiensis Wei Zhou and Liu
 Myrmica tamarae Elmes Radchenko and Aktac
 Myrmica tenuispina Ruzsky
 Myrmica tibetana Mayr
 Myrmica titanica Radchenko
 Myrmica transsibirica Radchenko, 1994
 =Myrmica carinata Kupyanskaya, 1990
 =Myrmica taediosa Bolton
 Myrmica trullicornis Buren, 1944
 Myrmica tschekanovskii Radchenko
 Myrmica tulinae Elmes Radchenko and Aktac
 Myrmica unifasciata Bostock
 Myrmica urbanii Radchenko
 Myrmica vandeli Bondroit
 Myrmica varisculpta Radchenko & Rigato, 2009
 Myrmica villosa Radchenko and Elmes
 Myrmica vittata Radchenko and Elmes
 
 Myrmica wardi Radchenko
 Myrmica weberi Elmes & Radchenko, 2009
 Myrmica weii Radchenko & Zhou, 2008
 Myrmica wesmaeli Bondroit
 Myrmica wheeleri Weber
 Myrmica wheelerorum Francoeur, 2007
 Myrmica williamsi Radchenko
 Myrmica wittmeri Radchenko
 
 Myrmica yamanei Radchenko
 Myrmica yani Chen, Zhue & Huang, 2016
 Myrmica yezomonticola Terayama, 2013
 Myrmica yoshiokai Weber
 Myrmica yunnanensis Radchenko & Elmes, 2009
 Myrmica zhengi Ma & Xu, 2011
 Myrmica zojae Radchenko, 1994

 См. также 
 Мирмека — 1) в древнегреческой мифологии девушка из Аттики, которую Афина превратила в муравья; 2) имя богини-матери в Северной Греции.

 Примечания 

 Литература 
 Радченко А. Г. 1994. Определительная таблица муравьев рода Myrmica (Hymenoptera, Formicidae) Центральной и Восточной Палеарктики. Зоологический журнал, 73 (7, 8), с. 130—145.
 Радченко А. Г. 1994. Обзор видов групп rubra, rugosa, arnoldii, lutea и schencki рода Myrmica (Hymenoptera, Formicidae) Центральной и Восточной Палеарктики. // Зоологический журнал, Т. 73 (11), с. 72—79.
 Радченко А. Г. 1994. Обзор видов группы scabrinodis рода Myrmica (Hymenoptera, Formicidae) Центральной и Восточной Палеарктики. // Зоологический журнал, Т. 73 (9), с. 75—81.
 Радченко А. Г. 1994. Обзор видов группы Lobicornis рода Myrmica (Hymenoptera, Formicidae) Центральной и Восточной Палеарктики // Зоологический журнал, Т. 73, № 11. С. 81—92.

 
 Radchenko A. & Elmes G. 1998: Taxonomic revision of the ritae species-group of the genus Myrmica (Hymenoptera, Formicidae). Vestnik Zoologii, 32(4), 3-27.
 Radchenko A. & Elmes G. 2001: A taxonomic revision of the ant genus Myrmica Latreille, 1804 from the Himalaya (Hymenoptera, Formicidae). Entomologica Basiliensia, 23: 237—276.
 Radchenko A. G. & G.W. Elmes. 2003: A taxonomic revision of the socially parasitic Myrmica ants (Hymenoptera: Formicidae) of the Palaearctic region. Annales Zoologici, 53(2): 217—243.
 Radchenko A. G., G.W. Elmes & A. Alicata. 2006: Taxonomic revision of the schencki-group of the ant genus Myrmica Latreille (Hymenoptera: Formicidae) from the Palaearctic region. Annales Zoologici, 56(3): 499—538.
 Seifert, B. (1988). A taxonomic revision of the Myrmica species of Europe, Asia Minor and Caucasus (Hymenoptera, Formicidae). Abh. Ber. Naturkuend, 62 (3), p. 1-75.
 Wei, Zhou & He. 2001: A taxonomic study of the genus Myrmica'' Latreille from China (Hymenoptera: Formicidae). Acta Zootaxonomica Sinica, 26(4): 560—564.

Ссылки 
 Виды Myrmica мировой фауны

 
Роды муравьёв